Geografia:
 Casillas (Àvila), municipi de la província d'Àvila.
 Casillas de Flores, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Casillas de Coria, municipi de la província de Càceres a la comunitat autònoma d'Extremadura.
 Biografies:
 Iker Casillas Fernández, jugador professional de futbol espanyol.
 Isaura Navarro i Casillas (València, 1973), política espanyola.